«The Bad Touch» (плохое прикосновение) — песня американской рок-группы «Bloodhound Gang». Вышла отдельным синглом в мае 1999 года. Потом вошла в альбом «Hooray for Boobies» (вышедший в Европе в октябре 1999 года, а в США в феврале следующего).

Песня содержит непрерывный поток двусмысленностей с сексуальным подтекстом. В припеве идёт отсылка к документальным фильмам про животных на телеканале «Discovery Channel», где можно увидеть животных «делающими это».

По словам музыкального сайта Songfacts, «Bad Touch» («Плохое прикосновение!», как в названии песни) — так в Америке учат кричать маленьких детей, если до них кто-то непристойно дотронулся (чтобы предотвратить возможные домогательства).

Критика 

В видеоклипе также была сцена с двумя геями в моряцкой форме, которые едят жареную картошку из одной тарелки и которых участники группы потом оглушают, зайдя сзади и ударив французскими багетами по головам. Клип сначала показали в таком виде, но потом сцену вырезали.

Дело в том, что Альянс геев и лесбиянок против диффамации пожаловался по поводу этой сцены телеканалу MTV, указав, что «в теперешнем климате сцена, в которой бьют геев (в любом контексте) неприемлема» (). После более подробного изучения видеоклипа телеканал посоветовал «Geffen Records» эту сцену вырезать.

Награды и номинации

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 «The Bad Touch» на сайте Songfacts
 

Песни 1999 года
Синглы 1999 года
Синглы 2000 года
Синглы Geffen Records
Песни Bloodhound Gang
Данс-поп-песни
Песни о животных
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии